Vun steht für:
 CR&S Vun, italienisches Motorrad von CR&S

vun steht für:
 Vunjo (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung